В списке землетрясений в Греции указаны наиболее крупные землетрясения на территории Греции, произошедшие за всю историю наблюдений за сейсмической активностью этого региона.

Тектоническое строение 

Греция расположена в сложной пограничной зоне в восточной части Средиземного моря на стыке Африканской и Евразийской литосферных плит, между которыми расположена малая Эгейская плита. Северная часть Греции является частью Евразийской плиты, а южная является частью Эгейской плиты. Эгейская плита движется в юго-западном направлении относительно Евразийской плиты со скоростью 30 мм в год. А Африканская плита медленно погружается под Эгейскую плиту со скоростью 40 мм в год. На севере, в месте соприкосновения Эгейской и Евразийской плиты образуется дивергентная граница, а на юге — конвергентная граница, которая именуется как .

Сильнейшие землетрясения 
Сильнейшие землетрясения Греции за всю историю наблюдений всегда происходили на южной границе плит, в так называемой Эгейской арке. Тем не менее оборудованием не было зафиксировано ни одного землетрясения магнитудой больше 7,2 баллов. В месте, где Африканская платформа погружается под Эгейскую, эпицентр землетрясения часто расположен на большой глубине, более 50 км, и магнитуда землетрясений обычно более 7 баллов. Однако такие землетрясения не несут с собой много разрушений, хотя и очень хорошо ощущаются.

Примечания

Ссылки 
 Карта землетрясений Греции

 
Земл
Греция